{{Воинское формирование СССР
| оформление = общее
| гвардия = да
| наименование                    = 46-й гвардейский  миномётный полк   (46-й гв. минп)
| награды                         =  
| почётные наименования           = «Свирский» 
| войска                          = сухопутные
| род войск                       = реактивная артиллерия 
| формирование                    = 1942 год 
| расформирование (преобразование)  = 
| предшественник                  = 
| преемник                        = 
| районы боевых действий          = Великая Отечественная война  1942-1944: Оборона Карелии   Выборгско-Петрозаводская операция  Свирско-Петрозаводская операция   1944: Петсамо-Киркенесская операция   1945: Советско-японская война 1945  Хингано-Мукденская операция
}}46-й гвардейский миномётный Свирский полк''' — воинская часть Вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Полк сформирован в начале 1942 года. В состав полка вошли: 27 / 1, 113 / 2, 125 / 3 огмдн.

В составе действующей армии с 15.04.1942 по 15.11.1944 года и с  09.08.1945 по 03.09.1945 года.

С момента поступления в действующую армию находится на обороне рубежа реки Свирь, в июне 1944 года   поддерживает огнём наступающие войска в ходе Свирско-Петрозаводской операции. По её окончании выведен в резерв. Участвовал в Параде Победы.

В июле 1945 года переброшен на Монголию, принял участие в Хингано-Мукденской фронтовой наступательной операции.

Подчинение

Командиры  
 майор Белов Ефим Матвеевич (с марта 1942), подполковник Мёрзлый Григорий Васильевич (с 1.1943), подполковник Власов Александр Львович (в 4.1945, с 1944 — замком по с/ч полка), подполковник Егоров Иван Фёдорович (с 5.1945); 
Нач.штаба майор Попов Игорь Владимирович (с 1944), майор Гладков Фёдор Александрович (с 5.1945, в 8.1945 — замком полка);  замполит майор Григорьев, майор Гурьев Александр Данилович (с 6.1944); 

Командиры дивизионов: 

27 (сформирован 21.12.1941 на базе 2/13 ГМП) / 1 огмд — майор Целоусов Леонид Фёдорович (с 6.1944); нш д-на капитан Басюбин Виталий Александрович (1944), ст. л-т Куклаченко Илья Митрофанович (8.1945);
113 / 2 огмд — капитан Строкин Дмитрий Ильич (1942, затем — НШ 322 ГМП), майор Прядко Алексей Пименович (с 6.1944); нш д-на капитан Яловица Иван Иванович (8.1945);
125 / 3 огмд — капитан / майор Шмарев Николай Ефимович (с 1944), капитан Шарый Андрей Антонович (1945), капитан Ивинский Михаил Михайлович (8.1945); нш д-на капитан Лют — Лихошерст Константин Юрьевич (6.1944, в 1945 — ком-р бат. 25 ГГАБр);

Награды и наименования

См. также 

 ГМЧ 
 Список гвардейских миномётных полков КА

Ссылки 

 Справочники и форум на Солдат.ру
 Перечень № 13 артиллерийских, миномётных, зенитно-пулемётных полков и полков ПВО железнодорожных эшелонов, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945

Миномётные полки СССР в Великой Отечественной войне
Полки реактивной артиллерии СССР в Великой Отечественной войне
Советская гвардия
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году